Le tournoi de tennis de Philadelphie est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1993, classée en catégorie Tier I, se dispute du 8 au .

Conchita Martínez remporte le simple dames. En finale, elle bat Steffi Graf, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Katrina Adams et Manon Bollegraf.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Philadelphie
 Saison 1993 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1993
Philadelphie
Tennis aux États-Unis en 1993
Sport en novembre 1993